De Interwetten European Darts Grand Prix 2022 was het zevende Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 20 tot en met 22 mei in Stuttgart. De Portugees José de Sousa won het toernooi in 2020 en was titelverdediger, maar zag Luke Humphries de nieuwe titelhouder worden.

Deze Darts Grand Prix 2022 zou oorspronkelijk plaats vinden in de plaats Sindelfingen. De sportaccommodatie aldaar werd echter op korte termijn geclaimd voor de opvang van vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers 
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 29 maart 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 8 april 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 22 april 2022), de twee hoogst gerangschikte Duitse spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 22 april 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 19 februari 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 23 april 2022).

Gerwyn Price trok zich terug uit het tornooi, waardoor Martin Schindler een geplaatste speler werd en Eddie Lovely een bye kreeg in de eerste ronde.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema

Trivia 
 In de tweede ronde behaalde Krzysztof Ratajski een score van 100% op zijn dubbels.
 Dit toernooi kende dezelfde finalisten en dezelfde winnaar als het voorgaande Euro Tour-toernooi, het Czech Darts Open.

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Stuttgart